(1829–1900), personnalité allemande,
 , diplomate allemand,
  (1895–1990), personnalité autrichienne,
 Eugen de Blaas (1843–1931), personnalité italienne,
  (1828–1906), juriste autrichien,
 Franz Blaas (1955), personnalité autrichienne,
  (1817–1888),
  (1851–1936), géologue autrichien, 
 Julius von Blaas (1845–1922), personnalité italo-autrichienne,
 Julius von Blaas der Jüngere (1888–1934),
 Karl von Blaas (1815–1894), personnalité autrichienne,
 Karl Theodor von Blaas (1886–1960), personnalité autrichienne,
  (1959- ), homme politique italien.